Geißgraben ist ein Gewässername:

 Geißgraben (Beutenmühlebach), linker Zufluss des Beutenmühlebachs bei Höpfigheim, Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, der in den Neckar mündet
 Geißgraben (Preinerszeller Bach), mittlerer Oberlauf des Preinerszeller Bachs bei Blasl, Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern, der über Geisenhausener Bach und Wolnzach in die Ilm (Abens) entwässert
 Geißgraben (Regen), linker Zufluss des Regen bei Loibling, Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Geißgraben (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbach (Pegnitz) bei Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Geißgraben (Weidingbach), rechter Zufluss des Weidingbachs bei Richt, Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern, der in die Schwarzach (Naab) mündet
 Geißgraben (Zellbach), rechter Zufluss des Zellbachs bei Moratneustetten, Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern, der über Rippach und Haselbach in die Bibert entwässert

Siehe auch:
 Geißbach